14015 Senancour – asteroide della fascia principale
 Étienne Pivert de Senancour – scrittore francese